Osoby o tym nazwisku:
 Adam Paszewski − polski botanik
 Andrzej Paszewski − polski genetyk

Polskie nazwiska